

Localidades
Ehingen (Ansbach)
Ehingen (Alb-Donau)
Ou ainda:
Mühlhausen-Ehingen

Desambiguações de topônimos